Berasategui est un nom propre basque qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alberto Berasategui (né en 1973), ancien joueur de tennis professionnel espagnol ;
 Maialen Berasategui (née en 1987), historienne, chroniqueuse de radio et critique littéraire française ;
 Martín Berasategui (né en 1960), cuisinier basque-espagnol ;
 Virginia Berasategui (née en 1975), triathlète professionnelle espagnole.

Patronyme basque